Чернозем може да се отнася за:

 Черноземни почви;
 Чернозем, село в Област Ямбол, България;
 Черноземен, село в Област Пловдив, България.